

Zoologie 
 Quagga ou couagga, nom d'usage désignant une sous-espèce de zèbre (Equus  quagga), éteinte en 1883.
 Quagga, épithète spécifique de différents animaux comme :
 Amphicallia quagga, une espèce de papillons de la famille des Erebidae
 Equus quagga, le Zèbre des plaines
 Halaelurus quagga, un requin de la famille des Scyliorhinidae 
 Pomatoschistus quagga, un poisson de la famille des Gobiidae
 Salticus quagga, une espèce d'araignées de la famille des Salticidae 
 Zebrias quagga, une sorte de sole de la famille des Soleidae

Informatique 
 Quagga (logiciel), logiciel de routage, sous Unix

Voir aussi 
 Moule quagga